Nanyang bezeichnet:

 Nanyang (南阳市), Stadt in der chinesischen Provinz Henan

 Nanyang (Dafeng) (南阳镇), Großgemeinde der Stadt Dafeng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nanyang (Dangchang) (南阳镇), Großgemeinde im Kreis Dangchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanyang (Fufeng) (南阳镇), Großgemeinde im Kreis Fufeng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Nanyang (Leiyang) (南阳镇), Großgemeinde der Stadt Leiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanyang (Qidong) (南阳镇), Großgemeinde der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nanyang (Qingxiu) (南阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingxiu von Nanning in Guangxi, Volksrepublik China
 Nanyang (Shanghang) (南阳镇), Großgemeinde im Kreis Shanghang in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanyang (Shouning) (南阳镇), Großgemeinde im Kreis Shouning in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanyang (Tinghu) (南洋镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tinghu von Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nanyang (Weishan) (南阳镇), Großgemeinde im Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Shandong
 Nanyang (Xingshan) (南阳镇), Großgemeinde im Kreis Xingshan in der chinesischen Provinz Hubei

 Nanyang (Qianwei) (南阳乡), Gemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nanyang (Ruichang) (南阳乡), Gemeinde der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nanyang (Sha) (南阳乡), Gemeinde im Kreis Sha in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanyang (Xiaoyi) (南阳乡), Gemeinde der Stadt Xiaoyi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanyang (Zhangping) (南洋乡), Gemeinde der Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian

 Nanyang (Xiaoshan) (南阳街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xiaoshan von Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Nanyang (Xinfu) (南阳街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xinfu von Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning

 Südostasien, in Singapur früher häufig verwendete Bezeichnung Nanyang (南洋)

Nanyang ist der Familienname folgender Personen:
 Pricilla Nanyang, südsudanesische Politikerin